Габсбург () — німецька власна назва.

Особи

Прізвище 
 Габсбурги — німецький шляхетний рід, династія.
 Габсбург Вільгельм (1895–1948) — український військовий діяч, політик, дипломат, поет, австрійський ерцгерцог, полковник Легіону Українських Січових Стрільців.
 Габсбург Карл Стефан (1860–1933) — другий син Карла Фердинанда Австрійського і Елізабети Франциски Австрійської. Австрійський ерцгерцог з династії Габсбургів Лотарингських, батько Вільгельма Габсбурга.

Топоніми

Габсбург (замок) — в громада Габсбург.
 Габсбург (Швейцарія) — громада.

Інше 
 85199 Габсбург — астероїд.